Il sindaco di Casterbridge (The Mayor of Casterbridge) – romanzo del 1886 di Thomas Hardy
The Mayor of Casterbridge – film muto britannico del 1921 diretto da Sidney Morgan
Il sindaco di Casterbridge (The Mayor of Casterbridge) – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 1978
The Mayor of Casterbridge – film per la televisione britannico del 2003 diretto da David Thacker